Sayella unifasciata är en snäckart. Sayella unifasciata ingår i släktet Sayella och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
unifasciata